Gogmagog – supergruppo musicale inglese attivo negli anni ottanta
 Gogmagog – gigante nella mitologia gallese e britannica
 Gog e Magog – figure della tradizione biblica e islamica

Pagine correlate
 Gog
 Magog